Sison fasciculatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Baptist Emanuel Pohl och Dc. Sison fasciculatum ingår i släktet höstpersiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Höstpersiljor
fasciculatum